Kabinett La Marmora steht für folgende Regierungen:

 Kabinett La Marmora I (1859 bis 1860), 12. Regierung des Königreichs Sardinien-Piemont 
 Kabinett La Marmora II (1864 bis 1865), 6. Regierung des Königreichs Italien 
 Kabinett La Marmora III (1864 bis 1865), 7. Regierung des Königreichs Italien